Meulenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Eloi Meulenberg (1912–1989), belgischer Radrennfahrer
 Johann Meulenberg (1923–2008), deutscher Fußballspieler
 Martin Meulenberg (1872–1941), deutscher römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Meulenbergh
 Möllenberg